Kiełczyn peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Kiełczyn, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Kiełczyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne.